Михайлова, Дарья: Михайлова, Дарья Лаврентьевна (Даша Севастопольская; 1836—1892(1910 ?)) — сестра милосердия, героиня обороны Севастополя.
 Михайлова, Дарья Дмитриевна (род. 1965) — российская актриса театра и кино.
 Михайлова, Дарья Алексеевна (род. 1991) — российская профессиональная бильярдистка.